

Toponymie

 Ksawerynów est un village de la voïvodie de Lublin
 Ksawerynów est un village de la voïvodie de Mazovie